Кэмрин Мангейм (, род. 8 марта 1961, Колдуэлл) — американская актриса, известная, прежде всего, по ролям адвоката Эллеонор Фрутт в сериале телеканале ABC «Практика», «Говорящая с призраками» на CBS, а также по роли матери Элвиса в одноимённом мини-сериале.

Биография 
Манхей родилась в Колдуэлле, Нью-Джерси, но выросла в Пеории, Иллинойс. Она дочь Сильвии, преподавателя, и Джерома Манхей, профессора математики. Её семья евреи. Манхей стала интересоваться актёрством после участия в фестивале Ренессанса в средней школе. Она окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе со степенью бакалавра изящных искусств в 1984 году и Нью-Йоркский университет со степенью магистра изящных искусств в 1987 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета